Liste over et udvalg af værker fra Nivaagaards Malerisamling, som er repræsenteret i Wikidata.

Kunst
Nivaagårds Malerisamling